Зора може да се отнася за:

 Зора – част от денонощието;
 Зора — квартал на Стара Загора;
 Зора – вестник;
 Зора – литературно списание;
 Зора – театрална трупа.